Патрисия Райтсон (, 1921—2010) — австралийская детская писательница.

Биография 
Родилась в сельском городке Лисмор в Новом Южном Уэльсе, до поступления в школу в Квинсленде училась заочно. Во время второй мировой войны Патрисия работала на военном заводе в Сиднее. Писательская карьера П.Райтсон началась, когда она работала администратором больницы в одном из городков Нового Южного Уэльса. В 1955 году вышел её первый роман — «Изогнутая змея» (The Crooked Snake). В 1960 году Райтсон переехала в Сидней, где стала сначала помощником редактора, а затем редактором  — ежемесячной литературной антологии, которую государственный департамент образования бесплатно распространял по всем начальным школам в Новом Южном Уэльсе.

Раннее творчество Патрисии Райтсон критики характеризуют как реалистическое, но с начала 1970-х в её произведениях начинают преобладать мотивы, связанные с фольклором австралийских аборигенов. Поэтический язык произведений Райтсон наиболее полно раскрылся в её главном произведении — трилогии «Песнь о Вирруне», включающей книги «Надвигаются льды»; «Тёмный блеск воды» и «В спину ветру» («The Ice is Coming», «The Dark Bright Water», «Behind the Wind»). Трилогия посвящена жизни юноши-аборигена Вирруна, который стремится спасти страну от разрушения. Две более поздние книги Райтсон — «Темнолуние» и «Balyet» — описывают противостояние современного человека и австралийского буша с его мифологией. В «Темнолунии» речь идёт о грозящей экологической катастрофе, сдобренной своеобразным юмором; в «Balyet» преобладает печаль.

Творчество П.Райтсон получило широкое признание в Австралии и во всём мире, она была удостоена многих национальных и международных премий, её произведения переведены на 16 языков. Ещё при жизни писательницы, в 1999 году, а Австралии была учреждена .

Патрисия Райтсон умерла 15 марта 2010 года в госпитале в Новом Южном Уэльсе.

Награды 
 Орден Британской империи (1977)
  (1982)
  (1984)
 Премия имени Х. К. Андерсена (1986)
  (1956, 1974, 1978, 1984)

Библиография (избранное) 
 The Crooked Snake (1955)
 The Bunyip Hole (1958)
 The Rocks of Honey (1960)
 The Feather Star (1962)
 Down to Earth (1965)
 A Racecourse for Andy (1968)
 I Own the Racecourse! (1968).
 Beneath the Sun: an Australian collection for children (1972)
 An Older Kind of Magic (1972)
 The Nargun and The Stars (1973)
 Emu Stew: an illustrated collection of stories and poems for children (1976)
 The Human Experience of Fantasy (1978)
 Night Outside (1979)
 Journey Behind the Wind (1981)
 A Little Fear (1983)
 The Haunted Rivers (1983)
 Moon-dark (1987)
 The Song of Wirrun (1987)
 «The Ice is Coming» (1977)
 «The Dark Bright Water» (1978)
 «Behind the Wind» (1981)
 Manmorker (1989)
 Balyet (1989).
 The Old, Old Ngarang (1989)
 The Sugar-gum Tree (1991)
 Shadows of Time (1994)
 Rattler’s Place (1997) (в серии )
 The Water Dragons (в серии ).

Примечания

Ссылки 
 Патриция Райтсон на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Писательницы Австралии
Детские писатели Австралии
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Лауреаты премии «Книга года» Австралийского совета по детской литературе